Stefansberg steht für:
 Stefansberg (Maisach), Ortsteil der Gemeinde Maisach, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Stefansberg (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil der Gemeinde Sankt Stefan im Rosental, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Stephansberg